Микулино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Микулино — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Микулино — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Микулино — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Микулино — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Микулино — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Микулино — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Микулино — село в Лотошинском районе Московской области.
 Микулино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Микулино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Микулино — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Микулино — село в Руднянском районе Смоленской области.
 Микулино — село в Азнакаевском районе Татарстана.